Brian Hutton peut faire référence à:

 Brian Hutton, baron Hutton (1932-2020), juge et pair d'Irlande du Nord
 Brian G. Hutton (1935-2014), acteur et réalisateur américain